Вотря — название географических объектов.

Россия 
 Вотря (деревня) — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Вотря — река в Смоленской области.